Stora Skärsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Skärsjön (Tönnersjö socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (33 ha)
Stora Skärsjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (33,5 ha)
Stora Skärsjön (Valinge socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Stora Skärsjön (Aneboda socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun och Växjö kommun,  (27,6 ha)
Stora Skärsjön (Sjösås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (70,7 ha)
Stora Skärsjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun, 
Stora Skärsjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (39,5 ha)
Stora Skärsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (19 ha)

Se även
Skärsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn